Malkapur (Akola), een plaats in India
Malkapur (Buldhana), een plaats in India